FIU steht für:
 Free International University, eine von Joseph Beuys gegründete Hochschule
 Financial Intelligence Unit (FIU), international gebräuchlicher Oberbegriff für staatliche Dienststellen, die für Untersuchungen von geldwäscheverdächtigen Finanztransaktionen zuständig sind
 Florida International University
 Forensic Identification Unit, eine Einheit der Polizei für forensische Untersuchungen von Verbrechensorten

fiu steht für:
 Andere Finno-ugrische Sprachen (ISO-639-2-Code)

FIU